Sambikerep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sambikerep, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Sambikerep, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar